A Super Taça da Brava (Djabraba) era um torneio de futebol da Ilha da Brava. O torneio era disputado entre dois times, o campeão do campeonato e o vencedor da copa ou taça (ou o clube que terminou o segundo colocado no campeonato local).

Recentemente, a temporada de 2019-20 (campeonato e taça) foi suspensa pela pandemia da COVID-19 em 19 de março. A competição foi abandonada em 2020.

História 
O torneio começou a ser disputado em 2012 e permanece semelhante até os dias atuais.

Vences por clube

Ver também
Liga Insular da Brava
Taça da Brava

Referências

Ligações externas 
Resultados históricos de super taças na RSSSF

Brava (Cabo Verde)
Futebol de Cabo Verde